Сезон ФК «Таврія» 1992 — 1-й сезон ФК «Таврія» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. «Таврійці» виступали у Вищій лізі та Кубку України.

Склад команди

Змагання

Усі турніри

Вища ліга

Турнірна таблиця 

|}

Таблиця результатів

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Кубок СРСР 

Щонайменше три українські клуби пройшли кваліфікацію до раундів, які проводилися після офіційного розпаду Радянського Союзу. Усі вони знялися з турніру.

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисник

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

Останнє оновлення:

Посилання 
 Склад команди «Таврія» Сімферополь у сезоні 1992. FootballFacts.ru 
Сезони ФК «Таврія» (Сімферополь)
Таврія (Сімферополь)